Raimean steht für

 Rai-Mean, eine Aldeia in Metinaro, Dili, Osttimor
 Rai Mean, eine Aldeia in Nain Feto, Osttimor
 Raimea, einen Ort und Suco in Cova Lima, Osttimor

Siehe auch:
 Raimea (Begriffsklärung)